753 км, 753-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 753 км — железнодорожная казарма в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Должниковского сельского поселения.

 753 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Татарстан). Код 249019.
 753 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код  267426.
 753 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 642174.
 753 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 584937.